Mondreville (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Mondreville (Yvelines) – francuska gmina w regionie Île-de-France